Più volte, nella storia, si ebbero gruppi denominati Guardie Rosse, nel corso di rivoluzioni di carattere comunista e più specialmente marxista-leninista.

Il nome venne usato per la prima volta nella rivoluzione d'ottobre del 1917. A seguito di questo importante evento, le Guardie Rosse si diffusero in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale, dove erano delle vere e proprie milizie.

Molto tempo dopo i moti rivoluzionari bolscevichi, nel corso della Rivoluzione culturale, in Cina nacque il movimento delle Guardie Rosse, di ispirazione maoista, che soleva tenere grandi manifestazioni di massa dove accusava di revisionismo alcuni dirigenti cinesi; esso andò scemando dopo la morte di Mao nel 1976, anche se la loro dissoluzione definitiva avvenne con Deng Xiaoping e la sua totale critica della Rivoluzione culturale.

 Guardie Rosse (Rivoluzione Culturale) – movimento paramilitare della grande rivoluzione culturale (1966-1976)
 Guardie Rosse (Italia) – formazioni di autodifesa proletaria del primo dopoguerra (1919-1920)
 Guardia Rossa (Finlandia) – nella guerra civile finlandese (1918)
 Guardie Rosse (Russia) – nella rivoluzione d'ottobre (1917)
 Guardie Rosse (Ungheria) – nella Repubblica Sovietica di Ungheria (1918-1919)
 Guardie Rosse (USA) – in USA furono militanti sinoamericani per i diritti civili, comparsi dopo le Pantere Nere